Khéphren Thuram-Ulien – calciatore francese
 Ruddy Lilian Thuram-Ulien – ex calciatore francese
 Yohann Thuram-Ulien – calciatore francese
 Marcus Lilian Thuram-Ulien – calciatore francese